Марк Фрейша-и-Солер (; род. 14 ноября 1979, Сан-Педро-де-Торельо, Испания) — испанский мототриалист, вице-чемпион мира по мототриалу в закрытых помещениях 2001 года, 8-кратный победитель «Триала Наций» в составе команды Испании, чемпион США 2016 года, чемпион Северной Америки 2016 и 2017 года.

Спортивная карьера 

Марк Фрейша начал выступать в триальных соревнованиях в раннем детстве и в 1991 году стал вице-чемпионом мира по велотриалу в детской категории, а годом позже поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала по итогам сезона. После успеха на велосипедах Фрейша пересел на мотоциклы; в 1997 году он дебютировал в Чемпионате мира и до 2000 года был заводским пилотом Gas Gas. В течение своей долгой карьеры Фрейша выступал за заводские команды Sherco, Montesa, Scorpa и Beta. За 13 сезонов он выиграл 5 Гран-При и дважды был третьим в чемпионате мира на открытом воздухе, а также завоевал вице-чемпионский титул по триалу в закрытом помещении в 2001 году.

В составе команды Испании Фрейша 8 раз побеждал в «Триале Наций»: на открытом воздухе в 2000, 2001, 2004 и 2005 годах, в закрытых помещениях — в 2002, 2003, 2004 и 2006 годах.

Фрейша завершил карьеру достаточно рано, на следующий день после своего тридцатилетия, в 2009 году. После окончания гоночной карьеры занялся начал тренировать молодых спортсменов.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях

Результаты выступлений в Чемпионате Европы по мототриалу

Ссылки 
 Марк Фрейша в Instagram
 Марк Фрейша в Facebook

Примечания 

 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Испании
 Мототриалисты